Brothers and Sisters har flera betydelser:

Brothers & Sisters – amerikansk TV-serie
Brothers and Sisters EP – EP av Coldplay från 1999.
Brothers and Sisters (musikalbum) – musikalbum av Allman Brothers Band från 1973.